Amerikai Egyesült Államok
 Newfane (város, New York)
 Newfane (statisztikai település, New York)
 Newfane (város, Vermont)
 Newfane (falu, Vermont)
 New Fane (Wisconsin)